Bipassalozetes är ett släkte av kvalster. Bipassalozetes ingår i familjen Passalozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Bipassalozetes